Тере́за Викто́рия «Те́рри» О́йос (; 18 января 1952, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская  и .

Биография и карьера 
Ойос родилась и выросла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Она имеет мексиканские корни и является дочерью актёра  (1916—1983). В 1980-х годах она начала свою карьеру в качестве визажиста, а затем получила образование в Академии театрального искусства LACC.

Ойос дебютировала на экране в 1984 году, сыграв небольшую роль в фильме «Преступления на почве страсти», а позже начала играть гостевые роли в телесериалах.

Ойос замужем за актёром Джоном Донованом, от которого у неё есть дочь — Майя Грэй Донован (род. 07.01.1994).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США